Een Engelse benaming voor de ziekte framboesia
Yaws (webserver), een webserver